Plaats in Polen
 Linowo (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
 Linowo (district Olsztyn) - Ermland-Mazurië
 Linowo (district Szczytno) - Ermland-Mazurië
 Linowo (West-Pommeren)
 Linowo (Koejavië-Pommeren)
 Linovo (station) - treinstation in bovenstaande plaats
 Linowo Królewski - Koejavië-Pommeren

Plaats in Wit-Rusland
 Linovo (Wit-Rusland)
 Getto van Linovo - getto in bovenstaande plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog